Ел Весубио има више значења:

 Ел Весубио (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Весубио (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Весубио (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Весубио (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику